Оледжо-Кастелло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.

Население составляет 1968 человек (2008 г.), плотность населения составляет 296 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 28040. Телефонный код — 0322.

Покровителем населённого пункта считается святой Мартин.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20100330193555/http://www.comunedioleggiocastello.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/